Nevinson ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Nevinson (1889–1946), englischer Maler
 George Nevinson (1882–1963), britischer Wasserballspieler
 Margaret Nevinson (1860–1932), britische Frauenrechtlerin